Adam Ziemiński (ur. 1956) – polski mechanik i polityk, poseł na Sejm RP I kadencji
 Adam Ziemiński (ur. 1965) – polski trener koszykarski